Suministro puede referirse a:
Abastecimiento
Contrato de suministro (España)
Servicios Comerciales de Suministros
Cadena de suministro o canal de distribución (supply chain).